

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Padoły – część wsi Dobrociesz w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Padoły – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Padoły – część wsi Młynne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Padoły – część wsi Poznachowice Górne w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Padoły – część wsi Piątkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Padoły – część wsi Jazowsko w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Padoły – część wsi Falkowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Padoły – część wsi Rzepiennik Strzyżewski w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Padoły – część wsi Chmielnik w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik

Zobacz też 
 n Padół